Ghost Stories — шостий студійний альбом британського гурту альтернативного року Coldplay.

Список композицій 

Альбоми Coldplay
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Травень 2014